Jonny – diminutivo del nome proprio di persona Jonathan
 Jonny – gruppo musicale rock
 Jonny – album del gruppo omonimo

Pagine correlate 
Jon
Johnny
Jonni